А́хту́бинск — имя собственное.

 Ахтубинск — город в Астраханской области, административный центр Ахтубинского района.
 Ахтубинск (аэродром) — военный аэродром в городе Ахтубинск Астраханской области.
 Ахтубинск (станция) — автобусная станция в городе Ахтубинск Астраханской области.